Het WTA-tennistoernooi van Bogota (officieel Copa Colsanitas) van 2002 vond plaats van 18 tot en met 24 februari 2002 in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Het was de vijfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

De Sloveense Katarina Srebotnik bereikte de finale zowel in het enkel- als in het dubbelspel. Zij wist echter geen van beide winnend af te sluiten.

Enkelspel 
Titelverdedigster Paola Suárez was het derde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Spaanse Cristina Torrens Valero bereikte de halve finale. Daarin verloor ook zij van de latere winnares.

De via een wildcard toegelaten Fabiola Zuluaga uit Colombia won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de eveneens ongeplaatste Sloveense Katarina Srebotnik in twee sets. Zuluaga wist voor de tweede keer het toer­nooi van Bogota op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Tathiana Garbin en Janette Husárová hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het als eerste geplaatste duo Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste Sloveense koppel Tina Križan en Katarina Srebotnik in twee sets. Het was hun negende gezamen­lijke titel. De Spaanse Ruano Pascual had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Argentijnse Suárez tien.

De Nederlandse Anousjka van Exel speelde samen met Elizabeth Schmidt uit de Verenigde Staten – zij bereikten de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bogota 2002
Bogota